«Baila conmigo» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Baila conmigo (1992), telenovela mexicana.
 Baila conmigo ("Dance with Me") (1998), película protagonizada por Chayanne.
 Baila conmigo (2010-), reality show de Paraguay.
 Baila conmigo (2022), programa de televisión de España.

Música 
 Baila conmigo (2021), canción de la cantante estadounidense Selena Gomez y del puertorriqueño Rauw Alejandro.
 Baila conmigo (2019), canción de la cantante estadounidense Jennifer Lopez.
 Baila conmigo (2016), canción de Juan Magán & Luciana del álbum: Quiero que sepas.
 Baila conmigo (1987), canción del cantautor venezolano Frank Quintero del álbum: Hablando a tus sueños''.
